Muğanlı kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Muğanlı (ort i Azerbajdzjan, Zaqatala), 
 Muğanlı (ort i Azerbajdzjan, Aghstafa), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar